Graves – miejscowość i dawna gmina we Francji
 Graves – amerykański serial telewizyjny, emitowany od 2016 roku

Osoby o tym nazwisku:
 Robert Graves – angielski poeta, prozaik i badacz mitologii
 Rupert Graves – angielski aktor
 Sam Graves – amerykański polityk